L'Omloop Het Volk 1956 va ser la dotzena edició de l'Omloop Het Volk. La cursa es va disputar l'11 de març de 1956, amb inici i final a Gant. La cursa va ser guanyada per Ernest Sterckx.

Classificació general

Referències 

1956
Competicions ciclistes del 1956